3DO может означать:
 The 3DO Company
 3DO Interactive Multiplayer — игровая приставка.
 Список игр для платформы 3DO